Никола́й Васи́льевич Лагу́ткин (2 января 1934, Междуречье, Каменский район — 29 февраля 2020, Пенза) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 2 января 1934 году в селе Голодяевка Пензенского округа Средневолжского края (ныне — село Междуречье Каменского района Пензенской области). 

В 1958 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. 

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—2000 гг. — разнорабочий на стройке, грузчик на конезаводе, экономист в Пачелмском районе, председатель колхоза, совхоза «Имени Ильича», первый секретарь Городищенского и Пензенского райкомов КПСС, секретарь Пензенского обкома КПСС по сельскому хозяйству, директор по научной работе ООО «Пензагрореммаш».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го, 9-го созывов. Был членом КПСС.

Скончался 29 февраля 2020 года.

Награды и звания 

 орден Ленина (1973)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971)
 медаль «Ветеран труда» (1984)
 медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2014)
 медали
 звание «Почётный гражданин Пензенской области» (18 января 2019) — за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением

Ссылки 
 Лагуткин
 Лагуткин

Примечания 

Председатели колхозов
Директора совхозов
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Секретари Пензенского обкома КПСС
Почётные граждане Пензенской области
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС